Ругинце или Ругинци може да се отнася за:

 Ругинце, на македонски литературен език и на албански Руница, село в Община Липково на Република Македония;
 Ругинце, село в Община Старо Нагоричане на Република Македония.